Серина Уилямс защитава титлата си, но губи от Сабине Лисицки на осминафинал. За четвърти пореден път Лисицки отстранява действащата шампионка от Ролан Гарос на Уимбълдън – Светлана Кузнецова през 2009 г., На Ли през 2011 г., Мария Шарапова през 2012 г. и Уилямс през 2013 г.

След загубите на На Ли и Петра Квитова в четвъртфиналите, за първи път в Откритата ера до полуфиналите на Уимбълдън достигнаха тенисистки без титла от Големия шлем. Сабине Лисицки е първата германска финалистка в турнир от Големия шлем след Щефи Граф, която игра финал на Уимбълдън през 1999 г., докато Марион Бартоли бе първата френска тенисистка, стигала до финал на Голям шлем от Уимбълдън 2007, където отново тя игра финал.

Бартоли победи във финалната среща в два сета, като по този начин спечели и първата си титла от Големия шлем – първата френска шампионка на турнир от Големия шлем от 2006 г., когато Амели Моресмо също спечели Уимбълдън. Бартоли спечели титлата без да загуби сет.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Трета част

Четвърта част

Долна половина

Пета част

Шеста част

Седма част

Осма част

Източници

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Уимбълдън (турнир)
WTA Тур 2013